Vena jugularis (auch Drosselvene, Halsader, Jugularvene) ist der Name dreier Halsvenen:

 Vena jugularis anterior
 Vena jugularis externa
 Vena jugularis interna

Drosselvene steht darüber hinaus auch für:

 Venen, bei denen der Blutfluss gedrosselt werden kann, siehe Blutkreislauf des Menschen und der Säugetiere#Regulation der Durchblutungsstärke

ar:وريد وداجي
ca:Vena jugular
cs:Hrdelní žíla
en:Jugular vein
eo:Jugola vejno
es:Vena yugular
et:Kägiveen
fr:Veine jugulaire
it:Vena giugulare
kk:Күретамыр
la:Venae iugulares
ms:Urat jugulum
pl:Żyła szyjna wewnętrzna
pt:Veia jugular
ru:Яремная вена
sk:Hrdlová žila